Zuil (bouwkunde), een steunpilaar in de architectuur en bouwkunde
 Kolom (mechanica), constructie-element in de mechanica dat één-assig is belast op drukspanning
 Kolom (scheikunde), een toestel om de componenten van een mengsel van elkaar te scheiden
 een van de naast el­kaar staan­de vak­ken van een tabel
 Kolom (database), de naast el­kaar staan­de vak­ken in een relationele database
 de boven elkaar staande getallen in een wiskundige matrix
 een van de naast el­kaar staan­de vak­ken waarin een pagina verdeeld is, en vandaar:
 Column, in kranten en tijdschriften (en de internetjournalistiek) een stuk dat steeds door dezelfde schrijver (columnist) wordt geschreven